

Codici 
 URU – codice nazionale del CIO dell'Uruguay
 URU – Unione di Rugby dell'Uruguay
 uru – codice ISO 639-3 della lingua urumi

Geografia 
 Uru – comune dello Stato di San Paolo (Brasile)

Altro 
 Uru – popolo pre-incaico del lago Titicaca
 Uru: Ages Beyond Myst – videogioco della saga di Myst
 'Uru' – madre di Mufasa
 Uru – metallo immaginario del mondo Marvel